Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але Чжен цього разу не брала участі. Янь грала в парі з Пен Шуай , але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Алісія Молік і Мара Сантанджело.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Катарина Среботнік і Ай Суґіяма з рахунком 3–6, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

  Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (півфінал)
  Кара Блек /  Лізель Губер (чемпіонки)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (3 коло)
  Катарина Среботнік /  Ай Суґіяма (фінал)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
  Алісія Молік /  Мара Сантанджело (півфінал)
  Жанетта Гусарова /  Меган Шонессі (3 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес /  Вірхінія Руано Паскуаль (3 коло)
  Татьяна Гарбін /  Паола Суарес (1 коло)
  Олена Лиховцева /  Сунь Тяньтянь (чвертьфінал)
  Марія Елена Камерін / Хісела Дулко (1 коло)
  Марія Кириленко /  Олена Весніна (3 коло)
  Дінара Сафіна /  Роберта Вінчі (1 коло)
  Віра Душевіна /  Тетяна Перебийніс (1 коло)
  Ваня Кінґ /  Єлена Костанич-Тошич (1 коло)
  Саня Мірза /  Шахар Пеєр (3 коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2007 на WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір